Challis est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Christopher Challis (1919-2012), directeur de la photographie britannique

 (1932-2018), poète néo-zélandais
James Challis (1803-1882), astronome et ecclésiastique britannique

 (1806-1880), marchand et philanthrope anglo-australien

Toponyme

Challis, ville de l'Idaho

Challis, hameau de la ville de Dunedin

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme